

Geografia

Belgia 
 Delta – stacja kolejowa w Brukseli

Brazylia 
 Delta – miasto

Grecja 
 Delta – gmina w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Saloniki

Kanada 
 Delta – miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska

Nigeria 
 Delta – stan

Stany Zjednoczone 
 Delta – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Clay
 Delta – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Delta
 Delta – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Delta – wieś w stanie Luizjana, w parafii Madison
 Delta – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Delta – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Delta – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Delta – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Millard
 Delta – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Delta (ang. Delta Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Delta (ang. Delta Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 hrabstwo Delta (ang. Delta County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Delta (ang. Delta County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Delta (ang. Delta County) – w stanie Teksas

Osoby 
 Delta Burke – amerykańska aktorka
 Delta Goodrem – australijska piosenkarka

Inne 
 Delta – litera greckiego alfabetu oraz oznaczenia naukowe
 delta – brydżowy system licytacyjny 
 Delta – cząstka elementarna
 Delta – rodzaj owadów z rodziny osowatych
 Delta – typ amerykańskiej rakiety nośnej
 delta rzeki – równina
 Delta – brydżowa konwencja licytacyjna, część systemu Precision
 Delta – trzecia płyta Delty Goodrem
 Delta – czasopismo popularyzujące matematykę, informatykę, fizykę i astronomię
 Delta – równoległy świat z serialu Wymiar Delta
 Delta – typ radzieckich atomowych okrętów podwodnych przenoszących broń jądrową
 Delta – film z 2008
 Delta – imię
 Delta – singel Reni Jusis
 Delta – wysokościowiec biurowy w Poznaniu
 Delta Air Lines – największa na świecie linia lotnicza
 Delta Diraca – obiekt matematyczny
 Delta Force – amerykańska jednostka specjalna
 Delta Hotel – hotel w Escanabie
 Delta Hotels – amerykańska sieć hotelowa
 Delta Świny – ostoja ptaków
 Dioptria – pozaukładowa jednostka miary zdolności zbierającej układu optycznego bywa również oznaczana przez δ
 wyróżnik równania kwadratowego (lub ogólnie funkcji kwadratowej), zwany deltą od jego oznaczenia literowego

Motoryzacja 
 Lancia Delta – marka samochodu osobowego
 Delta – prototypowy polski samochód skonstruowany w 1962 roku
 samochodowa platforma koncernu General Motors

Zobacz też 
 Delta Nilu w Egipcie
 skrzydło delta

Przypisy